Сэто () — японская фамилия. Известные носители:
 Сэто, Дайя (род. 1994) — японский пловец.
 Сэто, Кодзи (род. 1988) — японский актёр и певец, солист групп D-Boys и Tetra-Fang.
 Сэто, Такаюки (род. 1986) — японский футболист.